Bosnië-Herzegovina
 Cerovica (Doboj), een plaats in de gemeente Doboj in Bosnië-Herzegovina
 Cerovica (Neum), een plaats in de gemeente Neum in Bosnië-Herzegovina
 Cerovica (Novi Grad), een plaats in de gemeente Novi Grad in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Cerovica (Samobor), een plaats in de Kroatische gemeente Samobor

Servië
 Cerovica (Kučevo), een plaats in de Servische gemeente Kučevo
 Cerovica (Sokobanja), een plaats in de Servische gemeente Sokobanja

Slovenië
 Cerovica (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno pri Litiji